Quella certa età (That Certain Age) – film del 1938 diretto da Edward Ludwig
Quella certa età (Le Blé en herbe) – film del 1954 diretto da Claude Autant-Lara